Petropolis kann sich beziehen auf:
 Petrópolis, eine Stadt in Brasilien
 Nova Petrópolis, eine Stadt in Brasilien
 den Vertrag von Petrópolis
 den gleichnamigen Roman von Anya Ulinich
 das gleichnamige Gedicht von Ossip Mandelstam
 den gleichnamigen Dokumentarfilm von Peter Mettler (2009) über Ölsandabbau in Kanada 
 das heutige St. Petersburg, das in dieser griechischen Version so zum Beispiel von Alexander Sergejewitsch Puschkin genannt wurde
 den Berliner Petropolis-Verlag der 1920er- und 1930er-Jahre
 die Grupo Petrópolis, eine brasilianische Brauereigruppe

Siehe auch: